Alex Hendrickx, Nederlands acteur
Alexander Hendrickx, Belgisch hockeyer
Ann Hendrickx, Belgisch actrice
August Hendrickx, Belgisch schrijver en vertaler
Dempsey Hendrickx, Belgisch acteur en presentator
Denis Hendrickx, Nederlands norbertijn en abt
Gaëtan Hendrickx, Belgisch voetballer
Harrie Hendrickx, Belgisch politicus
Harry Hendrickx, Belgisch advocaat en politicus
Hay Hendrickx, Nederlands voetballer
Heidi Hendrickx, Belgisch pianiste
Jonathan Hendrickx, Belgisch voetballer
Jorik Hendrickx, Belgisch kunstschaatser
Kristof Hendrickx, Belgisch politicus
Lander Hendrickx, Belgisch zwemmer
Leo Hendrickx, Belgisch voetballer
Loena Hendrickx, Belgisch kunstschaatsster
Maja Hendrickx, Belgisch actrice
Marc Hendrickx, Belgisch advocaat en politicus
Marcel Hendrickx, Belgisch acteur
Marcel Hendrickx, Belgisch politicus
Marcel Hendrickx, Belgisch wielrenner
Marie-Louise Hendrickx, Belgisch sopraan
Monic Hendrickx, Nederlands actrice
Norma Hendrickx, Belgisch zangeres
Paul Hendrickx, Belgisch politicus
Ruud Hendrickx, Belgisch germanist
Sofie Hendrickx, Belgisch basketbalspeelster
Truus Hendrickx-Vlaar, Nederlands politica
Wiel Hendrickx, Nederlands ruiter
Wilfried Hendrickx, Belgisch journalist
Wouter Hendrickx, Belgisch acteur

Zie ook 
Henderickx (doorverwijspagina)
Hendricks (doorverwijspagina)
Hendrix (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam